Санта Инес Јазече има више значења:

 Општина Санта Инес Јазече (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Санта Инес Јазече (Санта Инес Јазече, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику